Дми́трий Никола́евич Гу́сев:
 Гусев, Дмитрий Николаевич (1894—1957) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Гусев, Дмитрий Николаевич (1975—2021) — советский и российский актёр, сыгравший больше 140 ролей в кино.